Piedras Negras est un odonyme désignant
 une ville du Guatemala
 une ville du Mexique